Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o. to przedsiębiorstwo z branży rolniczej utworzone 4 maja 1995 roku na części mienia dawnego Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osieku, którego początki sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku.

Nadzór właścicielski nad działalnością Spółki sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o. to największy hodowca bydła w Małopolsce. Głównym kierunkiem działalności Spółki jest nowoczesna hodowla bydła mlecznego rasy Polska Holsztyńsko Fryzyjska – odmiany czarno-białej i czerwono-białej oparta o genomowanie zwierząt oraz wykonywanie embriotransferu.

Jest to spółka o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, ponieważ głównym jej celem jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzenie najcenniejszego materiału genetycznego bydła, decydującego o postępie biologicznym w Polsce. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału zarodowego bydła.

Postęp hodowlany w przedsiębiorstwie jest uzyskiwany dzięki: wysokiemu poziomowi genetycznemu stada zarodowego, korzystającego z zasobów genetyki światowej, używającego do kojarzeń nasienie wybitnych buhajów krajowych i zagranicznych, a także dzięki dobrym warunkom środowiskowym przy zapewnieniu prawidłowego programu żywienia, opartego na zbilansowanej dawce pokarmowej.

Ośrodek współpracuje w zakresie hodowli bydła z:

 Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Balicach,
 Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 Małopolskim Centrum Biotechniki,
 Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie,
 Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Zadaniem tego przedsiębiorstwa jest także współpraca z:

 Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie (praktyki studentów, prace dyplomowe, zaplecze dydaktyczne, zwierzęta do badań),
 Ośrodkami Doradztwa Rolniczego (szkolenia, wycieczki zagraniczne),
 ze szkołami rolniczymi (wycieczki).
OHZ Osiek znajduje się także w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych oferując wybrane tematy prezentacji, jak na przykład zastosowanie nowych technologii w rolnictwie. Jest również członkiem Ekomuzeum Doliny Karpia oferując w okresie od maja do października wycieczki po kompleksach stawów rybnych w Osieku, które pozwalają uczestnikom zapoznać się z wielowiekową historią produkcji rybackiej.

Profil działalności 
Działalność Spółki obejmuje:
 Hodowlę bydła mlecznego rasy Polska Holsztyńsko-Fryzyjska, odmiany czarno-białej i czerwono-białej w obsadzie około 1750 sztuk, w tym 750 krów mlecznych, która obejmuje: buhajki hodowlane, jałówki cielne, krowy opasy, młode byczki opasowe i młode bydło opasowe.
 Produkcję mleka klasy ekstra.
 Produkcję żywych ryb, w tym kontynuuje sięgającą XIV wieku produkcję Karpia osieckiego, który jest wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 Uprawę zbóż i rzepaku.

Struktura spółki 
Siedziba Spółki znajduje się w Osieku koło Oświęcimia. W skład Spółki wchodzą trzy Gospodarstwa Hodowli Zarodowej:

 Gospodarstwo Hodowli Zarodowej w miejscowości Nidek koło Andrychowa,
 Gospodarstwo Hodowli Zarodowej w miejscowości Osiek koło Oświęcimia,
 Gospodarstwo Hodowli Zarodowej w miejscowości Wieprz koło Żywca.

Media o spółce 
Prezentacja przedsiębiorstwa Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o. została wyemitowana w jednym z odcinków programu telewizyjnego „Magazyn Rolniczy” w Programie 1 Telewizji Polskiej w dniu 11.07.2022 r. Powtórkę VOD tego odcinka można obejrzeć w serwisie internetowym tvp.pl pod następującym adresem: https://agrobiznes.tvp.pl/66853906/11072022-1235

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o.

Rolnictwo w Polsce
Hodowla zwierząt